Луций Цецилий Метел (велик понтифик) може да се отнася за:

 Луций Цецилий Метел (консул 251 пр.н.е.)
 Луций Цецилий Метел Далматик